Le Paläontologische Museum (musée paléontologique) de Munich présente au public des pièces de la Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie (collection de l'état de Bavière pour la paléontologie et la géologie); il a été fondé en 1902 et est situé au 10 Richard-Wagner-Straße à proximité de la Königsplatz.

Présentation 

Le bâtiment éclectique du musée date du  quand il était projeté d'en faire une école d'arts décoratifs. 

Sont exposés des fossiles de différentes époques de l'histoire de la Terre.

Les trois pièces maîtresses sont l'unique fossile d'un Archaeopteryx bavarica provenant du calcaire de Solnhofen datant du Jurassique supérieur ainsi que le plus petit et le plus grand des dinosaures de Bavière. En outre, à côté de nombreux autres fossiles, sont présentés la tête d'un Tricératops originaire d'Amérique du Nord datant du Crétacé supérieur, le squelette d'un Monoclonius, les squelettes d'un éléphant primitif, d'un cerf Megaloceros, d'un ours des cavernes et d'un tigre à dents de sabre (Smilodon). 

Une partie du musée est consacrée à l'Astroblème du Nördlinger Ries, un cratère formé par un impact de météorite.

Liens externes 
 Site officiel du musée

Notes et références 

Musée à Munich
Musée paléontologique
Paléontologie en Allemagne